Динич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Динич, Джурджелина (1914—1943) — югославская партизанка Народно-освободительной войны Югославии, народный герой Югославии.
 Динич, Танасие (1891—1946) — югославский сербский коллаборационист времён Второй мировой войны.